Arent ist der Name folgender Personen:
 Arent de Gelder (1645–1727), niederländischer Maler

 Eddi Arent (1925–2013), deutscher Schauspieler
 Iwona Arent (* 1968), polnische Politikerin
 Wilhelm Arent (1864–?), deutscher Dichter

Arent steht außerdem für:
 Arent (Bodentyp), eine der fünf Unterordnungen des Bodentyps Entisol

Siehe auch:
 Arendt
 Arend
 Ahrend
 Ahrendt
 Swarte Arent
 Arents